

Alimentazione 
 Gruyère – nome francese del gruviera, formaggio svizzero

Geografia

Svizzera 
 Distretto della Gruyère – distretto nel Canton Friburgo
 Lago della Gruyère – lago nel Canton Friburgo)

Pagine correlate 
Gruyères – pagina di disambiguazione